RWA est un code, qui signifie :
 Rwanda, selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays)
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), le Rwanda a pour code alpha-2 RW

 Rwanda, selon la liste des codes pays du CIO
 Rwanda, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques

 Rwanda, selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, le Rwanda a pour code alpha-2 RW

 Risk-Weighted Assets (Risque pondéré), en finance

Code